151 может означать:
 151 (число) — натуральное число между 150 и 152.
 151 год — невисокосный год, начинающийся в четверг.
 151 год до н. э.
 (151) Абунданция — астероид главного пояса.
 NGC 151 — галактика в созвездии Кит.
 151 место в мире занимает Джибути по площади территории.
 151-й псалом
 151-й меридиан восточной долготы
 151-й меридиан западной долготы
 151-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — воинское подразделение вооружённых сил СССР во время Великой Отечественной Войны.
 151-я бригада подводных лодок